Ураги () — село Дахадаевского района Дагестана. Административный центр Урагинского сельского поселения.

География 
Село находится на высоте 1617 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты: Кубачи, Гузбая, Сутбук, Урцаки, Дзилебки, Амузги, Шари, Урхнища, Уркутумахи 1, Уркутумахи 2.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района